Dette er en del af listen over månekratere, nemlig de kratere, hvis navn begynder med bogstaverne G, H, I, J eller K. De satellitkratere, som hører til et krater, er beskrevet på den respektive kraterartikel, og denne indeholder også kildeangivelser til de oplysninger, som fremgår nedenfor. Angivelsen af, om et krater ligger på Månens forside (F) eller Månens bagside (B) er bestemt af dets selenografiske koordinater.

G 

G